Ричмонд Хајтс има више значења:
 Ричмонд Хајтс (Флорида)
 Ричмонд Хајтс (Мисури)
 Ричмонд Хајтс (Охајо)